After the Wedding puede hacer referencia a:

 After the Wedding, nombre en inglés de la película danesa Efter brylluppet (conocida en español como Después de la boda),
 After the Wedding, remake estadounidense de la película danesa Efter brylluppet.